Майхжак — польская фамилия.
 Майхжак, Пётр (1963—1982) — польский студент, погибший во время военного положения.
 Майхжак, Юзеф (1923—1993) — польский коммунистический политик, функционер ПОРП.